W Polsce
 Łęki Górne – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Łęki Górne – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Łęki Górne – gromada

Zobacz też 
 Łęki, Łęki Dolne